Shackley ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Shackley (* 2001), britische Radrennfahrerin 
 John Shackley  (* 1965), englischer Schauspieler
 M. Steven Shackley, US-amerikanischer Archäologe